Carlos II de Baden (Karlsruhe, 8 de junio de 1786-Rastatt, 8 de diciembre de 1818) fue Gran Duque de Baden desde 1811 hasta su muerte.

Familia de origen 

Perteneciente a la rama de los Zähringen, era hijo del Gran Duque Heredero Carlos Luis de Baden y de la landgravina Amalia de Hesse-Darmstadt, siendo sus abuelos Carlos Federico I de Baden y Luis IX de Hesse-Darmstadt. 

Tuvo numerosos hermanos, entre los que se destacan:

 Carolina, reina consorte de Maximiliano I de Baviera;
 Luisa, emperatriz consorte de Alejandro I de Rusia;
 Federica, reina consorte de Gustavo IV Adolfo de Suecia.

El Margraviato de Baden fue elevado a Gran Ducado por Napoleón Bonaparte en 1806, cuando gobernaba su abuelo Carlos Federico. A la edad de 25 años, el 10 de junio de 1811 Carlos se convirtió en Gran Duque, sucediendo a su abuelo, ya que su padre (heredero primogénito) había muerto antes durante un viaje a Suecia.

El Congreso de Viena de 1815 le confirmó al Gran Ducado de Baden todas las posesiones conquistadas durante el gobierno de Napoleón, y en 1818 Carlos le concede a su pueblo una Constitución liberal.

Matrimonio 

Se casó el 8 de abril de 1806 en París con Estefanía de Beauharnais (1789-1860), hija adoptiva de Napoleón Bonaparte. Este matrimonio fue requerido por el Emperador de Francia para consolidar su alianza con el Príncipe Elector de Baden, Carlos Federico.

Carlos y Estefanía tuvieron cinco hijos:

 Luisa Amelia (1811-1854), casada en 1830 con el Príncipe Gustavo Gustavsson de Vasa;
 segundo hijo nacido en 1812 que fue raptado a los pocos meses;
 Josefina Federica (1813-1900), casada en 1834 con el Príncipe Carlos Antonio de Hohenzollern-Sigmaringen;
 Alejandro (1816);
 María Amelia (1817-1888), casada en 1843 con William Hamilton, 11° Duque de Hamilton.

Entre sus descendientes se encuentran los Reyes de Rumania, los Reyes de Bélgica, los Grandes Duques de Luxemburgo y los Príncipes de Mónaco.

Carlos murió el 8 de diciembre de 1818 y al no tener descendientes masculinos que lo sucedieran, el Gran Ducado recayó en manos de su tío Luis I de Baden.

Distinciones honoríficas 
  Soberano Gran Maestre de la Orden de la Fidelidad (Gran Ducado de Baden).
  Soberano Gran Maestre de la Orden Militar de Carlos Federico (Gran Ducado de Baden).
  Soberano Gran Maestre de la Orden del León de Zähringen (Gran Ducado de Baden).

Ancestros

Véase también 
 Margraviato de Baden
 Anexo:Soberanos de Baden

Notas 

Soberanos de Baden
Casa de Baden
Grandes duques de Baden
Casa de Zähringen
Nacidos en Karlsruhe